Алексинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Алексинцы — село в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Алексинцы — село в Сребнянском районе Черниговской области.